Rinawa är ett släkte av spindlar. Rinawa ingår i familjen panflöjtsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Panflöjtsspindlar
Rinawa